Elmwood signiofie bois d'ormes en anglais.

Toponyme

Canada 
 Elmwood, circonscription électorale provinciale du Manitoba ;
 Elmwood—Transcona, circonscription électorale fédérale du Manitoba.

États-Unis 
 Elmwood, ville de l'Illinois ;
 Elmwood Park, village de l'Illinois ;
 Elmwood, census-designated place située en Louisiane ;
 Elmwood Park, borough du New Jersey ;
 Elmwood Place, village de l'Ohio ;
 .

Bâtiment 
 L'Elmwood Stock Farm Barn, grange américaine située au Kansas, et inscrite au Registre national des lieux historiques.

Aviation 
 L'Elmwood Christavia et l'Elmwood Christavia Mk.IV, avions en kit canadiens.